Seznam polkov z zaporedno številko 175.

Seznam 
 Pehotni
 175. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 175. pehotni polk (ZDA)
 175. strelski polk (ZSSR)

 Oklepni/Tankovski
 175. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 175. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 175. artilerijski polk (ZSSR)
 175. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi